GOV steht für:
 Geschichtliches Ortsverzeichnis, Online-Datenbank des Vereins für Computergenealogie
 Gove Airport (IATA-Code), Flugplatz von Nhulunbuy auf der Gove-Halbinsel, Northern Territory, Australien

Gov. steht für:
 englische Abkürzung für Gouverneur (Governor)

.gov steht für:
 .gov, generische Top-Level-Domain die sich von government (Regierung) ableitet
 .gov.xx, die Second-Level-Domain von Regierungsbehörden einiger Staaten (xx entspricht der TDL des jeweiligen Staates)

Gov ist der Familienname von:
 Gidi Gov, israelischer Sänger und Teilnehmer am Eurovision Song Contest, siehe Kaveret 

Siehe auch:
 Gov. Stanford, 2B-Dampflokomotive
 Oom Gov

Abkürzung